Fail·le de Crotona, atleta i militar de Crotona
 Fail·le de Siracusa, militar siracusà 
 Fail·le de Fòcida, militar foci